Louis Gossett, Jr., född 27 maj 1936 i Coney Island i Brooklyn, New York, är en amerikansk skådespelare. Han erhöll en Oscar-statyett för bästa manliga biroll för sin roll som sergeant Emil Foley i filmen En officer och gentleman (1982). Han har också gjort rösten till Vortigaunt i datorspelet Half-Life 2. Han återkom dock inte att göra rösten till samma karaktär i spelets uppföljare, Half-Life 2 Episode Two.

Filmografi i urval 

2004 – Half-Life 2 (röst i datorspel)

Externa länkar
 

 

Afroamerikanska skådespelare
Amerikanska skådespelare
Amerikanska TV-skådespelare
Födda 1936
Levande personer
Män
Oscar för bästa manliga biroll
Alumner från New York University